Farmers Defence Force, een Nederlandse belangenorganisatie voor agrariërs
 Afkorting van voorgaande namen van DéFI (Démocrate Fédéraliste Indépendant), een Franstalige Belgische partij